Ан-Наджаф  muḥāfaẓa an-Najaf)

 Ан-Наджаф (місто) — місто в Іраці, адміністративний цетр мухафази Наджаф
 Ан-Наджаф (мухафаза) або Наджаф — мухафаза у центрі Ірака.
 Ан-Наджаф (округа) — округа у мухафазі Наджаф